Garching-Hochbrück (buurt), een buurt in Graching
Garching-Hochbrück (metrostation), een station van de metro van München